Пьер Бек (, , 11.12.1921 Париж— 30.06.2014 Пуатье) — французский писатель, профессор университета в Пуатье, специалист в области окситанского языка и литературы, окситанский поэт и лингвист. Родился в Париже. Детство провёл в Казере, где он и выучил окситанский язык. В 1943—1945 был депортирован в Германию на принудительные работы. После войны вернулся во Францию, где получил степень лиценциата в области немецкого и итальянского языков, а в 1959 степень доктора.
Пьер Бек стал одним из основателем Института изучения Окситании (), пост президента которого он занимал в 1962—1980 гг.

Библиография

На гасконском диалекте окситанского языка

Поэзия 
 Au briu de l’estona (IEO, 1956)
 La quista de l’Aute (IEO, 1971)
 Sonets barròcs entà Isèut (IEO, 1979)
 Cant reiau (IEO, 1985)

Проза 
 Contes de l’unic (Per Noste, 1977)
 Lo hiu tibat. Racontes d’Alemanha (Per Noste, 1978)
 Sebastian (Federop, 1981)
 Contes esquiçats (Per Noste, 1984)
 Racontes d’ua mòrt tranquilla (Reclams, 1993)
 Entà créser au món (Reclams, 2004)

На французском языке 
 La joute poétique (Les Belles Lettres, 1999): De la tenson médiévale aux débats chantés traditionnels
 Chants d’amour des femmes troubadours (Stock, 1995)
 Vièles ou violes ? (Klincksieck, 1992)
 Écrits sur les troubadours et la lyrique médiévale (Éditions Paradigme, 1992)
 Burlesque et obscénité chez les troubadours (Stock, 1984): Le contre-texte au Moyen Âge.
 Anthologie des troubadours (10/18, 1979, 2e édit. 1985): écrit avec la collaboration de Gérard Gonfroy et Gérard Le Vot.
 Anthologie de la prose occitane du Moyen Âge (XIIe-XVe siècle) (Aubanel, 1977 vol. 1 — Éd. Vent Terral, 1987 vol. 2)
 Manuel pratique d’occitan moderne (Picard, 1973; 2e édition 1983)
 Manuel pratique de philologie romane. Italien, espagnol, portugais, occitan, catalan, gascon, tome 1  (Picard, 1970, — réédit. 2000)
 Manuel pratique de philologie romane, tome 2 : français, roumain, sarde, rhéto-frioulan, francoprovençal, dalmate. Phonologie (Picard, 1971, — réédit. 2000)
 Les Interférences linguistiques entre gascon et languedocien dans les parlers du Comminges et du Couserans (PUF, 1968): Essai d’aréologie systématique.
 La Langue occitane (PUF, Que sais-je ? n° 1059, 128 pages ; 1963, 5e édition 1986, 6e édition corrigée janvier 1995); ISBN 2-13-039639-9
 Les Saluts d’amour du troubadour Arnaud de Mareuil (Privat, 1961)

Примечания 

Окситанский язык
Окситанские поэты